Максим Викторович Сидоров (13 мая 1986 года, Москва, СССР) — российский толкатель ядра. Бронзовый призёр чемпионата Европы в помещении (2011), чемпион России (2009, 2011). Участник Олимпиады в Лондоне 2012 года. Мастер спорта России международного класса.

В октябре 2017 года Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) дисквалифировала Максима Сидорова за нарушение антидопинговых правил. В допинг-пробе Сидорова был обнаружен запрещенный препарат индапамид. Он дисквалифицирован на 1 год, начиная с 3 июля 2017 года.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Профиль ВФЛА

Толкатели ядра России
Чемпионы России по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Мастера спорта России международного класса
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил